Лонни Донеган (, 29 апреля 1931 — 3 ноября 2002) — британский музыкант, один из популярнейших исполнителей 50-х — начала 60-х годов, известный как «Король скиффла» (), — жанра, который он развил и популяризировал. В 2000 году за вклад в развитие британской музыкальной культуры Лонни Донеган был награждён Орденом Британской империи, MBE.

33 сингла Донегана поднимались в UK Top 30, три из них занимали первое место: «Cumberland Gap» (апрель 1957), «Gamblin' Man / Putting On The Style» (июнь 1957), «My Old Man’s A Dustman (Ballad Of A Refuse Disposal Officer)» (март 1960).

В 1957 году Донеган выступил в СССР на фестивале молодёжи и студентов.

Творчество Лонни Донегана оказало огромное влияние на ранних The Beatles, The Rolling Stones и многих других британских исполнителей разных поколений. В числе тех, кто называл его в числе основных влияний, были Джимми Пейдж, Джон Леннон, Марк Нопфлер, Эрик Клэптон, Пит Тауншенд, Ван Моррисон.

Британский журнал Classic Rock включил Донегана в список величайших гитаристов всех времен.

Дискография

Альбомы (избранное) 
 1956 Showcase (Pye Records)
 1957 An Englishman Sings American Folk Songs (Mercury Records)
 1957 Lonnie Donegan Live, 1957 (Zircon Records)
 1958 Lonnie (Pye)
 1958 Tops with Lonnie (Pye)
 1959 Rides Again (Pye)
 1960 Skiffle Folk Music (Atlantic Records)
 1961 More Tops with Lonnie (Pye)
 1962 Sing Hallelujah (Pye)
 1965 Folk Album (Pye)
 1970 Lonnie Pops (Decca Records)
 1974 Lonnie Donegan Meets Leinemann (Philips Records)
 1977 Puttin' on the Style (United Artists Records)
 1978 Sundown (Chrysalis Records)
 1981 Jubilee Concert [live] (Dakota Records)
 1999 Muleskinner Blues (Import Records)
 2001 Complete Conway: Live 1957 (Zircon)
 2005 An Introduction to Lonnie Donegan (Castle Music UK)
 2006 The Last Tour [live] (Upbeat Jazz)

Синглы 
 «Rock Island Line»/ «John Henry» (1955)
 «Diggin' My Potatoes»/ «Bury My Body» (1956)
 «On A Christmas Day»/ «Take My Hand Precious Lord» (1956)
 «Lonnie Donegan Showcase» (1956)
 «Jack O’Diamonds»/ «Ham 'N' Eggs» (1957)
 «My Dixie Darlin’»/«I’m Just A Rolling Stone» (1957)
 «Lonnie» (1957)
 «The Grand Coulee Dam»/ «Nobody Loves Like An Irishman» (1958)
 «Midnight Special»/ «When The Sun Goes Down» (1958)
 «Sally Don’t You Grieve»/ «Betty Betty Betty» (1958)
 «Lonesome Traveller»/ «Times Are Getting Hard Boys» (1958)
 «Lonnie’s Skiffle Party Pt.1»/ Pt.2 (1958)
 «Tom Dooley»/ «Rock O' My Soul» (1958)
 «Tops with Lonnie» (1958)
 «Does Your Chewing Gum Lose Its Flavour»/ «Aunt Rhody» (1959)
 «Fort Worth Jail»/ «Whoa Buck» (1959)
 «Fort Bewildered»/ «Kevin Barry» / «It Is No Secret» / «My Lagan Love Buck» (1959)
 «Battle Of New Orleans»/ «Darling Corey» (1959)
 «Sal’s Got A Sugar Lip»/ «Chesapeake Bay» (1959)
 «San Miguel»/ «Talking Guitar Blues» (1959)
 «Lonnie Rides Again» (May 1959)
 «My Old Man’s A Dustman»/ «The Golden Vanity» (1960)
 «I Wanna Go Home (Wreck Of the John B.)»/ «Jimmy Brown The Newsboy» (1960)
 «Lorelei»/ «In All My Wildest Dreams» (1960)
 «Lively»/ «Black Cat (Cross My Path Today)» (1960)
 «Virgin Mary»/ «Beyond The Sunset» (1960)
 «(Bury Me) Beneath The Willow»/ «Leave My Woman Alone» (1961)
 «Have A Drink On Me»/ Seven Daffodils" (1961)
 «Michael Row the Boat»/ «Lumbered» (1961)
 «The Comancheros»/ «Ramblin' Round» (1961)
 «Does Your Chewing Gum Lose It’s Flavor» (On The Bedpost Over Night) (1961)
 «More! Tops with Lonnie» (April 1961)
 «The Party’s Over»/ «Over the Rainbow» (1962)
 «I’ll Never Fall In Love Again»/ «Keep On The Sunny Side» (1962)
 «Pick A Bale Of Cotton»/ «Steal Away» (1962)
 «The Market Song»/ «Tit-Bits» (1962)
 «Sing Hallelujah» (1962)
 «Losing My Hair»/ «Trumpet Sounds» (1963)
 «It Was A Very Good Year»/ «Rise Up» (1963)
 «Lemon Tree»/ «I’ve Gotta Girl So Far» (1963)
 «500 Miles Away From Home»/ «This Train» (1963)
 «Beans In My Ears»/ «It’s A Long Road To Travel» (1964)
 «Fisherman’s Luck»/ «There’s A Big Wheel» (1964)
 «Get Out Of My Life»/ «Won’t You» Tell Me" (1965)
 «Louisiana Man»/ "Bound For Zion (1965)
 «World Cup Willie»/ «Where In This World Are We Going» (1966)
 «I Wanna Go Home»/ «Black Cat (Cross My Path Today)2 (1966)
 „Aunt Maggie’s Remedy“/ „(Ah) My Sweet Marie“ (1967)
 „Toys/ Relax Your Mind“ (1968)
 „My Lovely Juanita“/ „Who Knows Where the Time Goes“ (1969)
 „Speak To The Sky“ / „Get Out Of My Life“ (1972)
 „Jump Down Turn Around (Pick a Bale of Cotton)“ / „Lost John Blues“ (1973 — австралийский импорт)
 2Lonnie Donegan Meets Leinemann» (1974)
 «Country Roads» (1976)
 «Puttin' On The Style» (1978)
 «Sundown» (1979)
 «Muleskinner Blues» (1999)
 «This Y’ere The Story» (2000)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Lonnie Donegan Forum
 Go Lonnie go — статья Билли Брэгга в Гардиан.
 My Memories of Lonnie Donegan, Пол Григгс
 www.45-rpm.org.uk. Lonnie Donegan
 www.tsimon.com. Lonnie Donegan and his Skiffle Group
 His Old Man’s the Guv’nor, Алан Фрэнкс
 My twenty-year love affair with the joy of skiffle, Марк Кермоуд, The Observer, 2008

Певцы и певицы Великобритании
Гитаристы Великобритании
Гитаристы по алфавиту
Члены ордена Британской империи
Родившиеся 29 апреля
Родившиеся в 1931 году
Умершие в 2002 году
Исполнители Mercury Records
Исполнители Pye Records
Исполнители Dot Records